Грчко-турски рат може да се односи на историјске догађаје:

 Грчко-турски рат 1897, зван и Тридесетодневни рат, или
 Грчко-турски рат 1919—1922, понекад зван и Малоазијском кампањом, у Турској као део Турског рата за независност,

као и на:
 Грчки фронт у Првом балканском рату.